ABK ou abk est un code qui signifie :
 abk, l’abkhaze, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 ABK, .

ABK est un sigle qui peut désigner :
 ABK, un groupe de musique allemand ;
 ABK, un équipementier de vêtements d'escalade.